Алекса́ндр Фок:
 
 Фок, Александр Борисович (1763—1825) — русский генерал.
 Фок, Александр Викторович (1843—1926) — русский генерал.